Plátonos est un nom propre grec qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Léna Plátonos (1951-), pianiste et compositrice grecque.

Toponyme 
 Akadimía Plátonos, quartier d'Athènes en Grèce qui tient son origine de l'école fondée par Platon, l'Académie de Platon.

Patronyme grec